TP.3 Reloaded — седьмой студийный альбом R&B певца R. Kelly, вышедший в 2005 году, третий в серии 12 Play. Альбом дебютировал на 1 месте в чарте Billborad 200.

Список композиций 
 «Playa's Only» (featuring The Game) (Produced by Scott Storch and R. Kelly) (S. Storch, R. Kelly, J. Taylor)
 «Happy Summertime» (featuring Snoop Dogg) (R. Kelly, C. Broadus)
 «Sex In The Kitchen» (R. Kelly)
 «Slow Wind» (R. Kelly)
 «Put My T-Shirt On» (R. Kelly)
 «Remote Control» (R. Kelly)
 «Kickin' It With Your Girlfriend» (R. Kelly)
 «Reggae Bump Bump» (featuring Elephant Man) (R. Kelly, O. Bryan)
 «Touchin'» (featuring Nivea)
 «Girls Go Crazy» (featuring Baby) (R. Kelly, B. Williams)
 «Hit It Till the Mornin'» (featuring Twista & Do or Die) (R. Kelly, C. Mitchell, D. Round, D. Smith)
 «Sex Weed» (R. Kelly)
 «(Sex) Love Is What We Makin'» (R. Kelly)
 «Burn It Up» (featuring Wisin & Yandel) (produced by Luny Tunes and co-produced by R. Kelly) (R. Kelly, Luney Tunes, Wisin & Yandel)
 «Trapped in the Closet Chapter 1» (R. Kelly)
 «Trapped in the Closet Chapter 2» (R. Kelly)
 «Trapped in the Closet Chapter 3» (R. Kelly)
 «Trapped in the Closet Chapter 4» (R. Kelly)
 «Trapped in the Closet Chapter 5» (R. Kelly)

Позиция в чартах

Примечания 

Альбомы 2005 года
Альбомы R. Kelly
Альбомы Jive Records
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом